Eadwald (auch  Eadvald, Eaduald oder Edwald) ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen Ead- (=„Reichtum, Glück, Wohlstand“) und -wald (=„walten, herrschen“) zusammengesetzt. Bedeutende Namensträger sind:

 Eadwald (East Anglia), König von East Anglia (796–um 800)
 Eadwald (York), Erzbischof von York (971)